Николау — греческая, румынская и молдавская фамилия. Известные носители:
 Николау, Адамантиос (1790—1856) — греческий клефт и военачальник, видный деятель Греческой революции в Македонии.
 Николау, Александр Александрович (1890—1937?) — румынский революционер-интернационалист.
 Николау, Александра (1940—2013) — нидерландская шахматистка, гроссмейстер, специалист по китайской филологии.
 Николау, Ангел Петрович — городской голова Кишинёва (1855—1858).
 Николау, Андрей (в монашестве Афанасий; род. 1959) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Лимассольский, проедр Амафунтский и Курийский.
 Николау, Димитрис (род. 1998) — греческий футболист, играющий на позиции защитника.
 Николау, Кирьякос (род. 1946) — американский химик греческого происхождения.
 
 Николау, Наталья Георгиевна — кандидат философских наук, эллинист, переводчик с греческого, автор нескольких пособий.
 Николау, Тед (род. 1949) — американский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.
 Николау, Томас (род. 2001) — кипрский футболист, защитник.
 
 Николау, Эмилиос (1939—2012) — кипрский футболист.